Rebec désigne :
 Le rebec, un instrument de musique médiéval,
 Rebec, une commune de Lombardie
 Robecco d'Oglio, ville italienne du Milanais